Улусук — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 60 км по правому берегу реки Кадрин. Длина реки составляет 34 км.

Притоки
2 км: Тайозен (лв)
5 км: Шараш (лв)
Моштуайры (лв)
Кылканду (лв)
12 км: Курусай (пр)
Алтыгыкоксу (лв)

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Кадрина
Реки Онгудайского района